Feininger:
 
 Lyonel (Charles) Feininger
 Andreas (Bernhard Lyonel) Feininger
  (1910–2011)
 (6653) Feininger (1991 XR1), planetoida